Ел Трансформадор има више значења:

 Ел Трансформадор (Пилкаја), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Трансформадор (Акатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику